Левенцовка — название населённых пунктов на Украине:

 Левенцовка — село в Новомосковском районе Днепропетровской области.
 Левенцовка — село в Решетиловском районе Полтавской области.
 Левенцовка — село в Чутовском районе Полтавской области.

См. также 
 Левенцов
 Левенцовский район